Наланда () — тибетский буддийский монастырь традиции гелуг под эгидой международного Фонда поддержания махаянской традиции в департаменте Тарн во Франции. Получил название в честь буддийского монастыря-университета Наланда в Древней Индии.

Монастырь Наланда является первым монастырём ФПМТ в странах Запада. Расположен в шести километрах от замка Château d’en Clausade, занимаемого Институтом Ваджрайогини.

Буддийские храмы и монастыри Франции
Фонд поддержания махаянской традиции
Монастыри школы гелуг
Появились в 1981 году во Франции